Il singolare del torneo di tennis Mar del Plata Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Martin Stringari 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Roberto Azar (primo turno)
 Horacio de la Peña (secondo turno)
 José Francisco Altur (secondo turno)
 Alberto Berasategui (Campione)

 Christian Miniussi (primo turno)
 Sergio Cortés (quarti di finale)
 Mark Koevermans (quarti di finale)
 Martín Jaite (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mar del Plata Challenger 1993